

Astronomia 
 Mee – cratere lunare

Codici 
 MEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mare La Roche – Loyalty Islands (Nuova Caledonia)
 mee – codice ISO 639-3 della lingua mengen

Geografia 
 Le Mée – comune dell'Eure-et-Loir (Francia)
 Mée – comune della Mayenne (Francia)

Persone 
 Ben Mee – calciatore inglese
 Benjamin Mee – giornalista inglese